Allen Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allen Fork (Ohio River), Fluss im Boone County in Kentucky
 Allen Fork (Stamper Fork), Fluss im Breathitt County in Kentucky
 Allen Fork (Pocatalico Creek), Fluss in West Virginia